Wróbel est un nom propre d’origine polonaise.

Patronyme 

 Agata Wróbel (née en 1981), haltérophile polonaise ;
 Etty Wrobel (1935-), psychologue et psychanalyste française ;
 Feliks Wróbel (1894–1954), compositeur polonais ;
 Magdalena Wróbel (née en 1975), mannequin polonais ;
 Marian Wróbel (1907–1960), problémiste polonais ;
 Tomasz Wróbel (né en 1982), joueur polonais de football.

Homonymie